Der Tusker Football Club ist ein kenianischer Fußballverein mit Sitz in Nairobi. Es ist der dritterfolgreichste Verein in Kenia mit 13 nationalen Meisterschaften und vier nationalen Pokalsiegen. Darüber hinaus hat er vier ostafrikanische CECAFA Clubs Cup-Titel gewonnen.

Der 1969 gegründete Klub wird von East African Breweries gesponsert und sein Name bezieht sich auf Tusker, eine bekannte Biermarke des Unternehmens. Der Klub war bis 1999 als Kenya Breweries bekannt, als der heutige Name übernommen wurde.

Erfolge 
 Kenianischer Meister (13×): 1972, 1977, 1978, 1994, 1996, 1999, 2000, 2007, 2011, 2012, 2016, 2021, 2022
 Kenianischer Pokalsieger (4×): 1975, 1989, 1993, 2016
 Kenianischer Superpokalsieger (2×): 2012, 2013

Stadion 

Seine Heimspiele trägt der Verein im Moi International Sports Complex in Kasarani, Nairobi, aus. Das Stadion hat ein Fassungsvermögen von 60.000 Personen.

Trainerchronik

Saisonplatzierung

Bekannte Spieler 

  McDonald Mariga (2003–2004)

Weblinks 
 Offizielle Website
 
 
 
 Tusker FC in der Datenbank von globalsportsarchive.com

Einzelnachweise 

Kenianischer Fußballverein
Sport (Nairobi)
Organisation (Nairobi)
Gegründet 1969